

Biografia

Le origini
Pietro Stagno d'Alcontres fu esponente dell'antica famiglia nobiliare messinese degli Stagno d'Alcontres.

Figlio del principe Carlo Stagno d'Alcontres, sesto principe di Montesalso, di Alcontres e di Palizzi, marchese della Floresta, di Roccamulera e Soreto, barone di Placapina e trentottesimo barone di Scuderi, e di Giovanna Monroy di Ventimiglia, figlia di Ferdinando Monroy e Barlotta, quinto principe di Pandolfina, principe di San Giuseppe e pari di Sicilia.

Era fratello maggiore di Alberto Stagno Monroy d'Alcontres, settimo principe di Montesalso e di Ferdinando Stagno Monroy d'Alcontres, marchese della Floresta e deputato del Regno.
Si laureò summa con laude in teologia all'università di Tubinga (1885) e in storia all'università degli studi di Napoli Federico II (1889)

Fervente cattolico e monarchico, sosteneva il dovere dei cattolici italiani di partecipare alla politica, non tanto a sostegno di Giolitti e dei liberali, bensì della destra, dei conservatori e dei monarchici in generale. 

Nel 1897 fondò a Messina il quotidiano Suddito cattolico che sarebbe diventato uno dei quotidiani cattolici più noti nel meridione italiano; dal 1913 al 1917 fu direttore dell'Osservatore cattolico. Quando il Suddito cattolico venne chiuso nel 1925, Stagno Monroy d'Alcontres si ritirò a vita privata.

Onorificenze

Collegamenti esterni

G. Galluppi, Nobiliario della città di Messina

Pietro Stagno Monroy d'Alcontres
Morti nella Città del Vaticano